Трамезаї́г, Трамезаїґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південь від Парижа, 130 км на південний захід від Тулузи, 55 км на південь від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Трамезаїг на сайті французького Національного інституту географії
 Трамезаїг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трамезаїг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трамезаїг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трамезаїг на сайті Mapquest

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї